Hagiografies: 
 Sant Jaume el Major, un dels apòstols, fill de Zebedeu i patró de Galícia
 Sant Jaume el Menor, germà del també apòstol Judes Tadeu
 Sant Jaume el Just, germà de Jesús de Natzaret
 Sant Jaume de la Marca (Monteprandone, 1391 – Nàpols, 1476), predicador, escriptor i frare, membre dels franciscans observants
 Sant Jaume Hilari Barbal, germà marista català, màrtir en 1937
 Toponímia: 
Camí de Sant Jaume, ruta de pelegrinatge que des de diverses parts d'Europa arriba fins a Santiago de Compostel·la
 Jaciment arqueològic de Sant Jaume
 Entitats de població:
 Sant Jaume (Perpinyà), barri de Perpinyà
 Sant Jaume (Alsamora), partida del terme de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
Sant Jaume de Compostel·la o Sant Jaume de Galícia, nom català de Santiago de Compostela, a Galícia
Sant Jaume dels Domenys, municipi del Baix Penedès
Sant Jaume d'Enveja, municipi del Montsià
Sant Jaume de Frontanyà, municipi del Berguedà
Sant Jaume de Llierca, municipi de la Garrotxa
Sant Jaume de Viladrover, nucli de població del municipi del Brull, a Osona
 Edificis:
 Sant Jaume de Vallparadís, castell cartoixa de Terrassa, al Vallès Occidental
 Col·legi Públic Sant Jaume, escola pública d'Almoines (la Safor, País Valencià)
 Hospital Asil de Sant Jaume, hospital de Blanes (la Selva)
 Mas de Sant Jaume, masia al municipi d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) 
 Pont de Sant Jaume, pont de la ciutat de Tremp que enllaçava la ciutat amb el monestir de Sant Jaume
 Torre de Sant Jaume, torre de guaita de Pineda de Mar adossada al Mas Castellar
 Esglésies: Església de Sant Jaume, diversos indrets
 Orografia:
 Sant Jaume (Arsèguel), serra entre els municipis d'Arsèguel i del Pont de Bar (Alt Urgell)
 Puig de Sant Jaume, muntanya de Molló (Ripollès)
 Muntanya de Sant Jaume, serra entre els municipis de Pacs del Penedès i de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
 Riera de Sant Jaume, curs fluvial entre els municipis de Viladecavalls (Vallès Occidental) i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)
 Miscel·lània:
 Creu de Sant Jaume, emblema de l'Orde de Sant Jaume
 Epístola de Sant Jaume, llibre bíblic atribuït a Sant Jaume el Just
 Monges Comanadores de Sant Jaume, orde monàstic femení dedicat a la vida contemplativa
 Orde de Sant Jaume de l'Espasa o Orde de Santiago, orde militar i religiós
 Orde de Sant Jaume d'Altopascio o Hospitalers de Sant Jaume, orde militar hospitaler italià
 Plaça de Sant Jaume, nucli administratiu de Barcelona, on hi ha l'Ajuntament de la ciutat i el Palau de la Generalitat
 Pau de Sant Jaume, acord entre el príncep-bisbe de Lieja i els estats del principat de Lieja del 1487
 Gegants de Sant Jaume, gegants de la ciutat de Barcelona, relacionats amb la Parròquia de Sant Jaume Apòstol